Henry, duc de Gloucester peut faire référence à deux personnalités :

 Henry, duc de Gloucester (1640-1660), troisième fils de 
 Henry, duc de Gloucester (1900-1974), troisième fils de Georges V

Article connexe 
 Duc de Gloucester
Homonymie